Kharā Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kharā Rūd (vattendrag i Iran), Gilan, 
 Pā'īn Kharā Rūd, ort, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar